Bledsoe steht für:
 Bledsoe (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Bledsoe ist der Name folgender geografischer Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Bledsoe (Arizona) im Cochise County
 Bledsoe (Arkansas) im Lee County
 Bledsoe (Kentucky) im Harlan County
 Bledsoe (Lincoln County, Tennessee)
 Bledsoe (Sumner County, Tennessee)
 Bledsoe (Texas) im Cochran County
 Bledsoe Corner im Orange County, Virginia
 Bledsoe County, Verwaltungseinheit in Tennessee